Padé ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Padé (* 1975), Richterin am Bundessozialgericht
 Henri Padé (1863–1953), französischer Mathematiker